«Безумная» () — американский фильм ужасов 1989 года режиссёра Тибора Такача. Премьера фильма состоялась 13 октября 1989 года. Фильм имеет и другие названия — «Я, безумец», а также «Попасть в переплёт» (Hardcover).

Фильм оказался удачным в своём жанре — он получил Гран-при по разделу «фантастика» на Кинофестивале в Авориазе в 1990 году. Этот фильм оказался известным и для отечественного российского зрителя. В США фильм собрал $151 203.

Сюжет 
Молодая женщина Вирджиния работает в букинистическом магазине и увлекается чтением различного рода литературных произведений в жанре хоррор. Случайным образом на чердаке магазинчика в пыли и хламе она находит книгу писателя Мальколма Брэнда под названием Чем больше безумие, тем больше грех, которая озаглавлена как Невыдуманная история и была написана где-то в середине пятидесятых годов. Заинтересованная находкой Вирджиния вскоре погружается в чтение и сюжет книги буквально захватывает её. Сюжет книги повествует о враче и алхимике, который страстно влюбился в красавицу-актрису Анну Темплар. Однако Анна не отвечает на любовь алхимика и отвергает его, называя уродом. Последний в безумии и отчаянии обкалывает своё лицо новокаином и отрезает уши, нос, губы и скальп. В таком виде алхимик бродит по улицам и убивает случайных прохожих и отрезает у них те части лица, которых у него нет, и примеряет на себе, желая стать красивее.

Дочитав книгу до конца Вирджиния в анонсе узнаёт, что существует продолжение под названием Я — сумасшедший. Однако отыскать книгу Вирджиния нигде не может. Вскоре некто неизвестный присылает ей эту книгу и, в то же время, в городе начинают происходить идентичные описанным в книге события. Уверенная в том, что убийства совершает герой романа, он же автор, Вирджиния начинает своё расследование: она находит разорившегося издателя этих книг и выясняет, что книги были вовсе не художественными, а биографическими, отражающими реальные события жизни Мальколма Брэнда.

В ролях 
 Дженни Райт — Вирджиния
 Клейтон Ронер — Ричард
 Рэнделл Уильям Кук — доктор Кесслер / Малкольм Брэндт
 Стефани Ходж — Мона
 Мишель Джордан — Колетт

Интересные факты 
 Актёр Рэндолл Уильям Кук, исполнивший роль писателя, самостоятельно занимался гримом и специальными эффектами.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1989 года
Фильмы в жанре джалло
Фильмы Тибора Такача
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы-слэшеры